Чивидали-дель-Фриули — город, расположенный в регионе Фриули-Венеция-Джулия, Северная Италия, в 15 км по железной дороге от города Удине, являющемся административным центром провинции . Город находится в предгорьях восточных Альп, на реке Натисоне, вблизи к словенской границе. Сегодня это тихий, маленький город, который привлекает туристов благодаря его средневековому образу.

История города 
Чивидали был основан как римский муниципий римским императором Юлием Цезарем. Хотя археологические раскопки показали, что данное место уже было основано ранее Венетами и Кельтами. В 568 году город был оккупирован королём лангобардов Альбоином. Чивидали становится столицей нового сформировавшегося Лангобардского королевства.
В 1420 году города был захвачен Республикой Венеция.
После завершения наполеоновских войн Чивидали становится городом королевства Италия (1866 г.)

Главные достопримечательности 
Историческим центром города является Piazza del Duomo, на который находиться Археологический Национальный музей. Город разделен рекой Натисоне на две части и соединен Дьявольским мостом, построенным в XV веке. Очень известен так называемый Celtic Hypogeum — подземный ряд залов, вырезанных в скале с древних времен. Предназначение данного объекта до сих пор остается загадкой. По одной из версий — это кельтский погребальный памятник, по другой — римская тюрьма.

Конвитто Национале Паоло Дьяконо - учебное заведение в здании бывшего монастыря. Очень красивое архитектурное сооружение.

Мост Дьявола - главный мост в городе. Его возникновение описывается в легенде. "Однажды жителям города захотелось построить мост. Дьявол предложил свою помощь, но взамен попросил первую душу, которая пройдёт по мосту. Горожане долго думали, но согласились. Обязательства дьявол выполнил. А хитрые итальянцы пустили по мосту собаку..."

Города Италии